Stati Uniti d'America
 Walnut Grove – città della Contea di Etowah, Alabama 
 Walnut Grove – census-designated place della Contea di Sacramento, California 
 Walnut Grove – città della Contea di Walton, Georgia 
 Walnut Grove – città della Contea di Redwood, Minnesota 
 Walnut Grove – città della Contea di Leake, Mississippi 
 Walnut Grove – città della Contea di Greene, Missouri 
 Walnut Grove – census-designated place della Contea di Clark, Washington